Чемпионат Люксембурга по футболу 1959/1960 — 46-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1959/1960
Люксембург
Люксембург
1959 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1960 году